Kim Wall – amerykańska aktorka
 Kim Wall – brytyjski aktor
 Kim Wall – brytyjska lekkoatletka
 Kim Wall – szwedzka dziennikarka